Wieskapelle bezeichnet

 die Wieskapelle in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Rotthalmünster im Landkreis Passau in Bayern, siehe Wieskapelle (Rotthalmünster)
 die Wieskapelle (Thierhaupten), eine Kapelle im und Ortsteil vom Thierhauptener Ortsteil Neukirchen im Landkreis Augsburg in Bayern
 die Kirche Sankt Florian, genannt Wieskapelle, im Gerzener Ortsteil Lichtenhaag im Landkreis Landshut in Bayern, siehe Wieskapelle (Lichtenhaag)
 die Wieskapelle zum Gegeißelten Heiland in Niedermurach im Landkreis Schwandorf in Bayern, siehe Wieskapelle (Niedermurach)
 die Wieskapelle zum Gegeißelten Heiland in Pielenhofen im Landkreis Regensburg in Bayern, siehe Wieskapelle (Pielenhofen)
 die Wieskapelle zum Gegeißelten Heiland in Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern, siehe Wieskapelle (Pilsting)
 die Wieskapelle zum Gegeißelten Heiland im Kloster Speinshart in Speinshart im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern, siehe Wieskapelle (Speinshart)
 die Wieskapelle im Jandelsbrunner Ortsteil Wollaberg im Landkreis Freyung-Grafenau in Bayern, siehe Wieskapelle (Wollaberg)
 die Wieskapelle im Steingadener Ortsteil Wies im Landkreis Weilheim-Schongau in Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Steingaden
 die Wieskapelle im Memminger Stadtteil Amendingen in Bayern, siehe Kirchen in Memmingen, siehe Wieskapelle (Amendingen)
 die Wieskapelle Sankt Helena bei der Rotenmühle im Kipfenberger Ortsteil Schambach im Landkreis Eichstätt in Bayern, siehe Arnsberger Schambachtal, siehe Wieskapelle (Schambach)
 die Kapelle Zum Herrgott auf der Wies in Mettenbach (Essenbach) im Landkreis Landshut in Bayern
 die ehemalige Wiß Capella unterhalb von Golding bei Gottfrieding am rechten Isarufer

Siehe auch:
 Kindswieskapelle